Станисла́в Алексе́евич Поздняко́в () — советский и российский фехтовальщик на саблях и спортивный функционер. Президент Олимпийского комитета России с 2018 года. Член Исполкома Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), руководитель Комиссии АНОК по образованию и культуре с декабря 2018 года, член Комиссии МОК по Олимпийской программе, член Исполнительного комитета Международной федерации фехтования с 2012 года.

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России (в личных соревнованиях) по фехтованию на саблях. Заслуженный мастер спорта СССР (1992), Заслуженный мастер спорта России (1996). Полковник .
Так же, в честь него, построен фехтовальный центр в Новосибирске

Биография 
Станислав Алексеевич Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске в семье Алексея Васильевича и Ольги Сергеевны Поздняковых. Отец — военный врач, мать — акушер-гинеколог. Осенью 1980 года в возрасте семи лет попал в секцию плавания, где прозанимался два года, а в 1982 году оказался в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва по фехтованию ДСО «Спартак» (Новосибирск). Его наставником стал Борис Писецкий, под руководством которого спортсмен тренировался на протяжении всей дальнейшей карьеры.

В 1990 году поступил на факультет автоматизированных систем управления Новосибирского электротехнического института (ныне — факультет автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета). Был его студентом до 1996 года, после чего перевелся на факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. Окончил его в 1999 году по специальности «преподаватель физической культуры». Обучался в аспирантуре данного вуза.

С 2005 по 2010 год — депутат Новосибирского областного совета народных депутатов, член фракции «Единая Россия».

С 2008 года — государственный, старший тренер сборной команды России по фехтованию (все виды оружия) .

В 2009—2013 годах — являлся вице-президентом Европейской конфедерации фехтования, возглавлял судейскую комиссию данной организации. С 2016 года является ее президентом.

В 2009—2017 годах работал в качестве первого вице-президента Федерации фехтования России.

С 2012 года — входит в состав исполнительного комитета Международной федерации фехтования.

В июле 2016 года вошел в состав независимой комиссии ОКР по антидопинговым разбирательствам, а с декабря 2016 по март 2017 года являлся членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) .

8 декабря 2016 года был избран первым вице-президентом ОКР, вошел в состав исполкома данной организации.

В феврале 2018 года был руководителем делегации олимпийских атлетов из России на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея) .

Президент Олимпийского комитета России с 29 мая 2018 года

С декабря 2018 года — Член Исполкома Ассоциации национальных Олимпийских комитетов (АНОК), руководитель Комиссии АНОК по образованию и культуре.

С мая 2019 года — Член комиссии по Олимпийской программе Международного олимпийского комитета (МОК),

Соучредитель автономной некоммерческой организации «Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова» (Новосибирск).

Член Зала славы Международной федерации фехтования (2014) .

Заслуженный мастер спорта СССР (1992) и России (1996) .

Полковник Вооруженных Сил РФ .

Лауреат премии Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань» за 2007 год.

Спортивная карьера 
Первый большой успех пришел к Станиславу Позднякову в 1989 году, когда он стал чемпионом СССР среди юношей в Алма-Ате (Казахская ССР). В следующем году в 16 лет занял пятое место на этапе Кубка мира «Московская сабля».

В 1992 году в составе Объединенной команды стал чемпионом XXV летних Олимпийских игр (Барселона, Испания) в командных соревнованиях. В том же году стал членом сборной России. В 1993 году в Денвере (шт. Колорадо, США) одержал победу на молодежном чемпионате мира по фехтованию в личных соревнованиях.

Завершил спортивную карьеру в 2008 г.

Деятельность в ОКР 
С 2016 года — первый вице-президент Олимпийского комитета России. Являлся руководителем делегации команды Олимпийских спортсменов из России на Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхёнчхан. По итогам работы Станислава Позднякова с группой по восстановлению и проверке допинг-тестов спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане, МОК восстановил статус Олимпийского комитета России, лишенного своих прав по итогам выводов из Доклада Макларена.

C 29 мая 2018 года — Президент Олимпийского комитета России. За время его руководства ОКР организовал первый антидопинговый Форум юных олимпийцев при поддержке Олимпийской солидарности МОК, ВАДА и РУСАДА, который прошел 1 июня 2018 года. Главными задачами форума в стали антидопинговая профилактика и продвижение нетерпимого отношения к допингу среди молодых спортсменов, в том числе, кандидатов в Олимпийскую команду России для участия в III летних юношеских Олимпийских играх, которые прошли с 6 по 18 октября 2018 г. в г. Буэнос-Айрес (Аргентина).

В ноябре 2018 года на проходящей в Токио Генеральной Ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) Президент ОКР Станислав Поздняков был избран руководителем Комиссии по образованию и культуре и по должности вошел в состав Исполкома АНОК.

В 2019 году в ОКР был сформирован Сектор обеспечения чистоты спорта — новое подразделение для более эффективной работы по формированию устойчивой антидопинговой культуры. Силами его сотрудников, а также представителей РУСАДА были организованы антидопинговые семинары для спортсменов, принимавших участие в I Всемирных пляжных играх.

В мае 2019 года Станислав Поздняков был включен в комиссию по Олимпийской программе МОК. В 2020 году президент ОКР вновь вошел в обновленный состав комиссии.

Во время руководства Позднякова ОКР принял комплекс мер, направленных на помощь по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своих правах из-за допингового скандала. Так, в начале 2020 года Станислав Поздняков возглавил рабочую группу по восстановлению ВФЛА в World Athletics, ОКР взял на себя часть финансовой нагрузки, выделяя порядка 25 млн руб. в месяц на проведение соревнований, а также принял решение призовых за участие в турнире «Русская зима 2020» и компенсацией расходов спортсменов за заявки на получение нейтрального статуса в World Athletics.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (19 апреля 2001) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее
 Орден Почёта (6 января 1997) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года
 Орден Дружбы (18 февраля 2006) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 мая 2017) за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Хобби 
В своих интервью главным хобби Станислав Поздняков называет альпинизм. Первое восхождение совершил в 2008 году на Алтае с 2400 до 3500 метров. С тех пор регулярно покоряет вершины, в том числе:

 28 августа 2012 года — восхождение на пик Ленина (7134 м)
 8 августа 2014 года — восхождение на пик Евгении Корженевской (7105 м)
 2015 год — восхождение на гору Белуха
 2016 год — восхождение на гору Эльбрус
 2016 год — восхождение на стратовулкан Казбек

Семья 
Жена Анастасия Борисовна Позднякова (в браке с 1993 года) — мастер спорта РФ по фехтованию.

Дочь София (род. 1997) — российская фехтовальщица на саблях. Двукратная чемпионка Европы в командном первенстве (2018 и 2019), чемпионка мира в личном первенстве (2018), чемпионка мира в командном первенстве (2019), призёр чемпионатов мира и Европы, двукратная Олимпийская чемпионка (2021).

Дочь Анна (род. 2000) — российская баскетболистка, член сборной России по баскетболу 3×3 U23. Чемпионка мира по баскетболу 3×3 в первенстве до 23 лет (2018).

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Литература 
 ФЕХТОВАНИЕ: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5. — С. 416—417.

Ссылки 
 Станислав Поздняков на сайте Федерации фехтования России
 Станислав Поздняков на сайте databaseolympics.com
 Аккаунт Станислава-Позднякова в Instagram 
 Канал Станислава Позднякова в Telegram

Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики России
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Полковники (Российская Федерация)
Спортсмены Новосибирской области
Выпускники Новосибирского педагогического университета
Кандидаты педагогических наук
Члены Олимпийского комитета России
Президенты Олимпийского комитета России